Еоган II Лисий (д/н — 1018) — останній самостійний король Стратклайду в 997—1018 роках. У валійців відомий як Овейн ап Дифнвал II (Овен Фоель чи Моель).

Син Думнагуала VI. Посів трон 997 року після свого брата (за іншою версією батька) Малкольма I. 1000 року проти нього виступив Етельред II, король Англії. Ймовірно Еоган II діяв спільно з Лагманном Гудредсоном, королем Мену. Ворожі війська сплюндрували Стратклайд, але несприятлива похода завадила діяв ворожого флоту.

1006 року стикнувся з нападами Сігтриґа Шовкоборода, що діяв за наказом свого сюзерена Бріана Боройме, верховного короля Ірландії, змусивши Еогана II визнати зверхність останнього та сплатити данину. Все це значно підірвало військову потугу Стратклайду та політичний авторитет його короля.

Згідно «Камбрійських анналів», «Хроніки принців», хроніки «Королів Англії» Еогана II було вбито у 1015 році, ймовірноу якійсь битві. Втім на думку дослідників загинув у битві при Кархемі 1018 року, де разом з Малкольмом II, королем Шотландії, завдав поразки Ухтреду, елдормену Нортумбрії. Ця обставина та родинні зв'язки дозволили шотландському королю поставити на трон Стратклайду свого сина Дункана під ім'ям Донхед. З цього часу титули королів Стратклайду і Шотландії стали поєднувати (остаточно ліквідовано самостійність 1124 року).

Примітки

Джерела 
 Clarkson, T (2010). The Men of the North: The Britons and Southern Scotland (EPUB). Edinburgh: John Donald. ISBN 978-1-907909-02-3.
 Duffy, S (2013). Brian Boru and the Battle of Clontarf. Gill & Macmillan.
 Gough-Cooper, HW, ed. (2015). Annales Cambriae: The B Text From London, National Archives, MS E164/1, pp. 2–26 (September 2015 ed.)
 Molyneaux, G (2011). «Why Were Some Tenth-Century English Kings Presented as Rulers of Britain?». Transactions of the Royal Historical Society. 21: 59–91.
 Parsons, DN (2011). On the Origin of 'Hiberno-Norse Inversion-Compounds. The Journal of Scottish Name Studies. 5: 115—152. ISSN 2054-9385

Королі Стратклайда